La Archiduquesa Eduviges de Austria (Hedwig Maria Immakulata Michaela Ignatia; 24 de septiembre de 1896 en Bad Ischl - 1 de noviembre de 1970 en Hall in Tirol) era la segunda hija del Archiduque Francisco Salvador de Austria-Toscana y de su esposa, María Valeria de Austria. Era una nieta del emperador Francisco José I y de la Duquesa Isabel en Baviera.

Biografía 
Eduviges nació el 24 de septiembre de 1896 en Bad Ischl. La emperatriz Isabel visitó a su hija poco después del parto. Su madre le dio el pabellón de caza de Kühtai en Austria, como regalo de bodas en 1917, que había sido adquirido por el emperador Francisco José y legado a María Valeria.

Eduviges contrajo matrimonio el 24 de abril de 1918 con el Conde Bernardo de Stolberg-Stolberg (1881-1952), un hijo del Conde Leopoldo de Stolberg-Stolberg y de Mary Eddington, una heredera escocesa, en el castillo de Wallsee, propiedad del padre del novio. La pareja tuvo nueve hijos:

 María Isabel zu Stolberg-Stolberg (1919-2012)
 Francisco José zu Stolberg-Stolberg (1920-1986)
 Federico Leopoldo zu Stolberg-Stolberg (1921-2007)
 Bernardo Federico Huberto zu Stolberg-Stolberg (1922-1958)
 Teresa María Valeria zu Stolberg-Stolberg (1923-1982)
 Carlos Francisco zu Stolberg-Stolberg (1925-2003)
 Fernando María Inmaculada zu Stolberg-Stolberg (1926-1998)
 Ana Regina Emanuela María zu Stolberg-Stolberg (1927-2002)
 Magdalena María Matilde zu Stolberg-Stolberg (* 1930)

En 1949 Eduviges empezó a transformar el castillo en un pabellón de esquí, subsiguientemente abierto al público como resort de esquí en Kühtai.

Eduviges murió en 1970 con 74 años en Hall in Tyrol. Está enterrada en la cripta familiar en el cementerio de Hall.

Ancestros

Referencias 

Casa de Habsburgo-Lorena
Nobleza de Austria
Nacidos en Bad Ischl
Fallecidos en Hall in Tirol